Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1981:

 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1981 (мужчины)
 Чемпионат Европы по спортивной гимнастике 1981 (женщины)